Detta är en lista över sjöar i Skara kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Skara kommun.

Lista

Skara kommun
 Lista